Гнилане (, ) — населённый пункт в Республике Косово.

Расположен в 47 километрах к юго-востоку от Приштины. Является центром Косовского Поморавья.

Административная принадлежность 

Город относится к сектору, контролируемому армией США.

Природа 
Город находится в гористой местности с небольшими перепадами высот (500—800 м). Климат горный. Средние температуры января — +2+3 °C, июля — около +25 °C. Среднегодовое количество осадков — около 800 мм. Имеются источники минеральных вод.

История 

Происхождение названия города спорно. В переводе с сербского слово гњила означает «глина», а гњилина — «гниль», «гнилое место». Албанские источники утверждают, что город был основан семьёй Гнинай (Gjinaj), прибывшей сюда из Ново-Брдо.

В средние века, территория, на которой находится город Гнилане входила в состав сербского государства Стефана Душана. После битвы на Косовом поле (1389) — вошла в состав Османской империи. В 1912 году город и прилегающая территория вошли в состав Королевства Сербия.

В 1999 году власти Сербии потеряли фактический контроль над Гнилане. Памятники, напоминающие о бывшем сербском присутствии, были уничтожены. Разрушен памятник князю Лазарю, который располагался перед городским театром (сейчас на этом месте находится памятник боевикам Армии освобождения Косова). В 2000 году в результате взрыва ручной гранаты повреждена православная .

В марте 2004 город был одним из крупных центров сербских погромов на территории Косова и Метохии — все сербы были выгнаны из города, а их дома сожжены.

Население 
Согласно последней официальной переписи 1991 года население насчитывает 103 675 жителей. Более поздние исследования и оценки отмечают рост численности населения.

Около 90 % населения состоит из албанцев, сербское меньшинство составляет 9 %. В 1940-е годы обе этнические группы были примерно равны по численности.

В результате мартовских погромов 2004 года почти все сербы покинули город (по некоторым данным в Гнилане живёт около 50 сербов) и город стал моноэтничным. Сербы проживают в нескольких сёлах в окрестностях Гнилане.

Экономика 
До 1999 года Гнилане был важным промышленным центром края (завод радиаторов, табачная фабрика). Ныне экономика города находится в упадке — ни одно крупное предприятие не работает. Зарегистрировано 3700 частных предпринимателей и занято 7900 человек.

Примечание 

Населённые пункты Косова и Метохии
Города Гнильянского округа